

Toponyme

Minas : un département de la province de Córdoba ;
Minas : un département de la province de Neuquén ;

Minas Gerais : l'un des États fédérés du pays ;
 Minas do Leão : une ville de l'État de Rio Grande do Sul.

Minas : une ville de la province de Camagüey.

Minas : une ville du département de Lavalleja ;

Minas : capitale de la paroisse civile d'Arnoldo Gabaldón, de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 Las Minas de Baruta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda ;
 Las Minas de Baruta : capitale de la paroisse civile de Las Minas de Baruta de la municipalité de Baruta dans l'État de Miranda, de facto un quartier de la capitale Caracas.

Prénom

Personnalité réelle 
 Minas Avétissian, peintre arménien du  siècle.

Personnages de fiction 
 Minas, personnage du dessin animé Goldorak ;
 Minas Tirith, capitale du Gondor dans Le Seigneur des anneaux ;
 Minas Morgul, ville-garnison du Mordor dans Le Seigneur des anneaux.

Sigle 

 Minas est l'acronyme du ministère des affaires étrangères du Cameroun.

Sports 
 Minas Ténis Clube, un club brésilien de Volley-ball (féminin) ;
 Minas Belo Horizonte, un club brésilien de Volley-ball (masculin) ;

Divers 
 Minas Morgul, un groupe allemand de rock ;
 Minas est le nom donné aux suivants de Prithi Chand un fils rebelle de Guru Ram Das, un des Gurus du sikhisme ;
 , un fromage brésilien.